Iput ist der Name zweier altägyptischer Königinnen aus der 6. Dynastie:

Iput I., Tochter von Pharao Unas und Gemahlin von Teti II.
Iput II., Gemahlin von Pharao Pepi II.

Iput ist außerdem der Name eines Flusses in Russland und Weißrussland, siehe Iput (Fluss).